Couraud est un patronyme porté notamment par :
 Jean-Pascal Couraud (1960- disparition en 1997), journaliste français ;
 Marcel Couraud (1912-1986), chef d'orchestre et un chef de chœur français.